Па́улу Маша́ду (; 31 марта 1986, Порту, Португалия) — португальский футболист полузащитник индийского клуба «Мумбаи Сити».

Карьера

Клубная 
Воспитанник «Порту». За основной состав португальской команды дебютировал 3 апреля 2005 года. В оставшихся матчах сезона полузащитник ещё дважды выходил на замену. Следующие три года за «Порту» Машаду не играл, выступая на правах аренды за менее титулованные команды Португалии.

В июле 2008 года Машаду также на правах аренды перешёл в «Сент-Этьен». Полузащитник дебютировал в Лиге 1 16 августа 2008 года в домашнем матче 2-го тура с «Сошо», выигранном хозяевами со счётом 2:1. По окончании сезона Машаду продолжил карьеру в чемпионате Франции, став игроком «Тулузы».

В сборной 
Паулу Машаду выступал за юношеские сборные Португалии различных возрастов. В составе сборной игроков не старше 17 лет в 2003 году он стал чемпионом Европы. В составе молодёжной сборной в 2007 году также участвовал в чемпионате Европы, где провёл 1 матч (против сборной Израиля).

17 ноября 2010 года Машаду впервые сыграл за национальную команду, выйдя на замену на 85-й минуте товарищеского матча со сборной Испании.

Достижения 
 Чемпион Европы среди юношей (до 17 лет) (1): 2003
 Вице-чемпион Португалии (1): 2004/05
 «Олимпиакос»
 Чемпион Греции (2): 2012/13, 2013/14
 Обладатель Кубка Греции (1): 2012/13
 «Динамо» (Загреб)
 Чемпион Хорватии : 2014/15, 2015/16
 Обладатель кубка Хорватии : 2014/15, 2015/16

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Лейшойнш»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Авеш»
Игроки ФК «Мумбаи Сити»